Robert Downey může být:
 Robert Downey Jr. (* 1965) – americký herec a zpěvák, syn následujícího
 Robert Downey Sr. (* 1935) – americký herec a režisér, otec předchozího